Stati Uniti d'America
Inman – città della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
Inman – città della Contea di McPherson, Kansas
Inman – villaggio della Contea di Holt, Nebraska